In 1980 werd het 50ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 31 mei tot 30 november. Er werden drie toernooien gespeeld en daarna een superfinale. CSA werd kampioen omdat het twee van de drie toernooien won.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkstand wint de club met het beste resultaat uit de eerste fase.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkstand wint de club met het beste resultaat uit de eerste fase.

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkstand wint de club met het beste resultaat uit de eerste fase.

Superfinalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 1980